merry (engl.) bedeutet „fröhlich“, „lustig“, „scherzhaft“, „heiter“. 

Merry ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelkrim Merry, genannt „Krimau“ (* 1955), marokkanischer Fußballspieler
 Alfonso Merry del Val y Zulueta (1864–1943), spanischer Diplomat
 Bruce Merry (* 1944), südafrikanischer Italianist, Anglist und Neogräzist
 Domingo Merry del Val y Zulueta (1866–1935), spanischer Eisenbahnpionier und Unternehmer
 Eleanor Charlotte Merry (1873–1956), englische Schriftstellerin, Malerin und Anthroposophin
 Francisco Merry y Colom, 1. Conde de Beñomar (1829–1900), spanischer Diplomat
 Katharine Merry (* 1974), britische Leichtathletin
 Rafael Merry del Val (1865–1930), englischer Kardinal
 Robert W. Merry (* 1946), US-amerikanischer Journalist, Publizist, Kommentator und Autor
 Sophie Merry, irische Video-Künstlerin und Tänzerin

 Marquis Rafael Merry del Val (1831–1917), spanischer Botschafter 

Orte:
 Merry (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Merry-la-Vallée, eine Gemeinde im französischen Département Yonne
 Merry-Sec, eine Gemeinde im französischen Département Yonne
 Merry-sur-Yonne, eine Gemeinde im französischen Département Yonne

Sonstiges:
 Merry Maidens, ein Steinkreis im englischen Cornwall
 St-Merry (Paris), Kirche
 Merry, eine Figur aus J. R. R. Tolkiens Romanwelt Mittelerde, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Meriadoc Brandybock
 Merry (Band), japanische Visual-Kei-Rockband

Siehe auch:
 Merry-Go-Round
 Merry Christmas 
 Merry Runabout
 Merry Olds
 Medericus, französischer Heiliger des 7. Jahrhunderts
 Méry
 Mary